Beasts of No Nation steht für:

 Beasts of No Nation (Album), Musikalbum von Fela Kuti (1989)
 Beasts of No Nation (Roman), Roman von Uzodinma Iweala (2005)
 Beasts of No Nation (Film), US-amerikanischer Film von Cary Fukunaga (2015)